Listrac-Médoc egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2014 Michel Priollaud
 2014–2020 Christian Thomas

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései